Étréchy peut faire référence à :
 Étréchy, commune française du Cher ;
 Étréchy, commune française  de la Marne ;
 Étréchy, commune française de l’Essonne.